Ба́нда — может означать:
 Банда — историческое название отряда ландскнехтов.
 Банда — преступная группа.
  (жарг. от ) — музыкальный ансамбль (), обычно джазовый либо иной коллектив. 
 Банда — народ, проживающий на территории .
 Языки банда — группа языков или диалектов, относящихся к убангийским языкам, распространённая в Центральной Африке, родной язык народа банда.

Топонимы 
 Банда — второе название плоскогорья Азанде в Центральной Африке.
 Банда — военная и территориальная административная единица Византийской империи.
 Банда — аэропорт округа Чамдо, Китай.

Индия
 Банда — город в Индии, в штате Уттар-Прадеш.
 Банда — округ в Индии.
  — район в Индии.

Индонезия
 Банда — архипелаг в составе Индонезии.
 Море Банда — море Южных Молуккских островов, часть Тихого океана.

Чад
 Банда — деревня в Чаде.

Персоналии 
  (1670—1716) — руководитель восстания сикхов в Индии.
  (род. 2000) — замбийская футболистка.
 Банда, Брэдли (род. 1998) — гибралтарский футболист.
 Банда, Джойс (род. 1950) — государственный деятель Малави.
 Банда, Ламек (род. 2001) — замбийский футболист.
 Банда, Рупия (1937—2022) — государственный деятель Замбии.
 Банда, Хастингс (1898—1997) — государственный деятель Малави.
 Банда, Эде (1917—2004) — венгерский виолончелист.
 Банда, Эммануэль (род. 1997) — замбийский футболист.

В искусстве

Фильмы 
 «Банда» () — франко-итальянский криминальный фильм 1977 года, режиссёр Жак Дере.
 «Банда» () — индийский боевик 1998 года, режиссёр Канти Шах.
 «Банда» () — итальянский боевик 2000 года, режиссёр Клаудио Фрагассо.
 «Банда» () — индийская драма 2006 года, режиссёр Дж. Д. Чакраварти.
 «Банда» () — британская драма 2009 года, режиссёр Ник Лав.
 «Банда» () — немецкая драма 2009 года, режиссёр Райнер Мацутани.

Примечания